Kiškis (dt. „Hase“) ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Kiškytė (ledig)
Kiškienė (verheiratet)

Namensträger 
 Rolandas Kiškis (* 1976),  Kriminalpolizist

Siehe auch:
 Kiskis

Familienname
Litauischer Personenname